Ке́вин Бирр (; ) — американский кёрлингист.

Чемпион США среди мужчин 2007 года.

Играет в основном на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ()
 : золото (2007), бронза (2009, ).
 Американский олимпийский отбор по кёрлингу: бронза (2009).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2007).
 : серебро (2000), бронза (2003).
 : бронза (1989).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его старший брат Тодд Бирр тоже кёрлингист, они играли в одной команде много лет.

Начал заниматься кёрлингом в 1984 в возрасте 15 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Университета штата Миннесота в Манкейто